Le patronyme Saudoyer, Saudoyes, Saudoyez, Saudoyé, Sodoyer, Sodoyez, Sodoyé, Soudoyer, Soudoyez provient de l'ancien français soldoier : soldat mercenaire.

Annick Saudoyer (1962-) est une femme politique belge